Tessel Albedo is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Ze was te zien in de serie van 30 maart 2009 t/m 5 februari 2010.

Levensloop 

Tessel Albedo was een wat rustig en verlegen meisje uit de onderbouw. Toen ze in de serie verscheen deelde ze kaartjes uit voor haar verjaardagsfeest. Ze nodigde veel mensen uit de onderbouw uit en was erg enthousiast over haar feest. Klasgenote Annabella besloot toen plots om ook een feest te gaan geven, op exact dezelfde dag als Tessel. Dit vond Tessel echt niet leuk. Koen, Irmak, Tobias, Flip en Samson bleven haar trouw en kozen niet voor het feest van Annabella, maar een overgrote meerderheid wel. Fay liet zich zelfs overhalen Annabella te helpen met de organisatie en Luxor deed alles voor de mooie ogen van Annabella om wel te mogen komen. Uiteindelijk bedacht de onderbouw een plan waardoor iedereen naar het feest van Tessel werd gelokt, waar Tessel de dag van haar leven beleefde.

Na het feest ging Tessel samen met Tobias het idee om als schoolreisje naar het planetarium te gaan vertegenwoordigen. Tobias hielp haar met de voorbereiding en samen zorgden ze voor een goede presentatie, waarna hun plan werd uitgekozen. Tobias was blij omdat Tessel hem zo dankbaar was, maar eenmaal in het planetarium verpestte hij het helemaal. Hij speelde vals tijdens de quiz en werd samen met Tessel gediskwalificeerd.

Bij de start van het nieuwe schooljaar was Tessel helemaal hoteldebotel van haar vakantieliefde: Dimitri, uit Griekenland. Dat maakte het moeilijk voor Tobias om Tessel te krijgen. Toch lukte het. Eventjes werd het weer minder toen Dimitri ineens op de stoep stond, maar na diens vertrek kwamen de twee weer gelukkig bij elkaar.

Op het moment dat veel stelletjes het voor een week uitmaakten, bleven Tobias en Tessel samen, maar het zat niet helemaal lekker. Op dat moment was Tessel ook druk bezig met de voorbereiding van haar spreekbeurt. Haar onderwerp was: positief denken. Vol enthousiasme hield ze de spreekbeurt voor de klas. En met succes, want leraar Jochem Damstra bekroonde haar werk met een 9,5. Al zingend, dansend en fluitend ging ze naar huis. Op de fiets gebeurde er echter iets vreselijks. Tessel werd aangereden door een automobilist, waarna ze overleed.

De hele school was ervan onder de indruk, met name Tobias uiteraard. Op 12 februari 2010 werd er een afscheidsbijeenkomst voor Tessel gehouden. Aan het eind liet iedereen een ballon de lucht in gaan. Naar de sterren. De sterren waar Tessel altijd zoveel van hield.

Albedo, Tessel